Andrejs Piedels (Jēkabpils, 17 de setembro de 1970) é um ex-futebolista letão que atuava como goleiro.

Carreira
Em clubes, Piedels iniciou sua carreira em 1992, no Daugava Riga. Após defender Pardaugava Riga, DAG Rīga e Amstrig Rīga, assinou com o Skonto Riga em 1998, e seria neste clube onde mais se destacaria, conquistando 14 títulos (entre eles, seis edições do Campeonato Letão e quatro Copas da Letônia).

Passou ainda por FK Jūrmala e novamente Daugava Riga até sua aposentadoria, em 2010, no JFK RFS/Olimps - onde não chegou a jogar. Atualmente é treinador de goleiros do Skonto e da Seleção Letã.

Seleção
Com a camisa da Seleção Letã, Piedels atuou em 14 jogos entre 1998 e 2005. Fez parte do elenco que disputou a Eurocopa de 2004, primeiro torneio disputado por uma ex-república soviética (excluindo a Rússia). Não atuou em nenhum dos três jogos da equipe, que se notabilizou por conseguir um empate com a tradicional Alemanha, que assim como a Letônia, caiu na primeira fase.

Links
 Perfil em Ogol
 Perfil no site da Federação Letã de Futebol

Futebolistas da Letónia
Futebolistas do Skonto FC
Jogadores da Seleção Letã de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004